Die 25. Mannschafts-Weltmeisterschaft der Herren ( 2017 Men’s World Team Squash Championship) fand vom 26. November bis 3. Dezember 2017 in Marseille, Frankreich, statt. Organisiert wurde das Turnier vom französischen Squashverband Fédération française de Squash sowie von der World Squash Federation. Insgesamt traten 24 Mannschaften an.

Sieger der letzten Austragung von 2013 war England.

Modus 
Die teilnehmenden Mannschaften wurden gemäß ihrer Setzung in acht Gruppen einander zugelost, die Gruppengröße betrug dabei drei Mannschaften. Innerhalb der Gruppen wurde im Round Robin-Modus gespielt, die beiden bestplatzierten Mannschaften erreichten die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgetragen wurde. Bei dem Turnier wurden alle Plätze ausgespielt, bis auf das Spiel um Platz drei. Die beiden im Halbfinale unterlegenen Mannschaften erhielten beide die Bronzemedaille.

Alle Mannschaften bestanden aus mindestens drei und höchstens vier Spielern, die in der Reihenfolge ihrer Spielstärke gemeldet werden mussten. Pro Begegnung wurden drei Einzelpartien bestritten. Eine Mannschaft hatte gewonnen, wenn ihre Spieler zwei der Einzelpartien gewinnen konnten. Die Spielreihenfolge der einzelnen Partien war unabhängig von der Meldereihenfolge der Spieler.

Teilnehmende Mannschaften 
Insgesamt traten 24 Mannschaften von den fünf kontinentalen Verbänden an: Europa, Asien, Amerika, Afrika und Ozeanien. Der Irak und Jamaika gaben ihr WM-Debüt.

Ergebnisse

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Finalrunde

Hauptrunde

Finale

Plätze 5 bis 8

Plätze 9 bis 16

Plätze 13 bis 16

Plätze 17 bis 24

Plätze 21 bis 24

Abschlussplatzierungen

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite (französisch, englisch)
 Berichterstattung auf squash999.com (englisch)
 Ergebnisse auf tournamentsoftware.com (englisch)

Einzelnachweise 

2017
Squashturnier 2017
Sportveranstaltung in Marseille